Daniil Medvedev era il detentore del titolo, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Roberto Bautista Agut.

In finale Stefanos Tsitsipas ha battuto Bautista Agut con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-62.

Teste di serie 

  Daniil Medvedev (quarti di finale)
  Stefanos Tsitsipas (campione)
  Denis Shapovalov (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno)

  Roberto Bautista Agut (finale) 
  Botic van de Zandschulp (primo turno) 
  Miomir Kecmanović (primo turno) 
  Sebastián Báez (secondo turno)

Wildcard 

  Feliciano López (primo turno)
  Jaume Munar (primo turno)

  Stefanos Tsitsipas (campione)

Qualificati 

  Antoine Bellier (semifinale)
  Jordan Thompson (primo turno)

  Alejandro Tabilo (primo turno, ritirato) 
  Tarō Daniel (primo turno)

Special exempt 

  Nick Kyrgios (secondo turno, ritirato)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mallorca Championships 2022